Con la denominazione Cisneros si identificano:

Geografia 
 Cisneros – comune spagnolo della Provincia di Palencia, nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Cisneros – comune della Colombia nel dipartimento di Antioquia

Persone 
 Adriana Cisneros (1979) – imprenditrice venezuelana
 Al Cisneros (1973) – cantante e bassista statunitense
 Antonio Cisneros (1942-2012) – poeta peruviano
 Carlos Cisneros (1993) – calciatore messicano
 Ernesto Cisneros (1940) – ex calciatore messicano
 Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517) – cardinale spagnolo
 Gil Cisneros (1971) – politico statunitense
 Gustavo Cisneros (1946) – imprenditore venezuelano
 Henry Cisneros (1947) – politico statunitense
 Mane Cisneros (1958) – critica cinematografica spagnola
 Omar Cisneros (1989) – ostacolista cubano
 Rigoberto Cisneros (1953) – ex calciatore messicano
 Ronaldo Cisneros (1997) – calciatore messicano
 Sandra Cisneros (1954) – scrittrice e poetessa statunitense d'origine messicana

Altro 
 4643 Cisneros – asteroide